DX-код (от англ. Digital indeX — цифровое обозначение) — стандарт ANSI для маркировки плёнок и кассет типа 135 или APS, впервые предложенный компанией Eastman Kodak в 1983 году. Стандартная маркировка состоит из 3 частей, описываемых ниже.

Штрихкод на кассете 

Находится рядом с щелью для выхода плёнки.

Представляет собой штрихкод (кодирование 2/5) и читаемый номер, в котором зашифрованы следующие данные:
 DX-номер
 количество кадров
 код производителя

DX-номер, присваиваемый организацией I3A, обозначает конкретного производителя и тип плёнки. Исходя из этих данных, фотолабы выясняют необходимые условия процесса проявки отснятой плёнки.

Штрихкод на краю плёнки 

Находится на краю каждого кадра ниже уровня перфорации.

Штрихкод невидим до процесса проявки, он оптически запечатлён как скрытое изображение на этапе производства. Используется минифотолабораториями для определения номера кадра и типа плёнки перед печатью.

Состоит из двух параллельных линейных штрихкодов
 синхронизация
 кодирование типа плёнки, кода производителя, номера кадра

Код на кассете 

Находится на кассете, выглядит как таблица 6x2, составленная из черных и белых прямоугольников.

Белые прямоугольники представляют собой открытый металл кассеты и проводят электрический ток. Чёрные прямоугольники являются закрашенными областями и не проводят ток. Таким образом возможно организовать двоичное кодирование некоторой информации, которая передаётся в фотоаппарат посредством электрического считывающего устройства.

Из этой таблицы фотоаппарат может получить данные о чувствительности плёнки, количестве кадров и экспозиционном допуске. Первым фотоаппаратом с технологией распознавания DX-кода был Konica TC-X, выпущенный в 1985 году.

Общий вид таблицы:

 З — земля, два самых левых контакта в каждом ряду
 Ч — чувствительность, поле длиной 5 бит, кодирующее 32 варианта чувствительности плёнки, из которых используются только 24 (в единицах ISO от 25 до 5000), при этом порядок двоичного исчисления не соблюдается
 Д — длина плёнки в кадрах, поле длиной 3 бита, кодирует 8 вариантов длины плёнки, из которых обычно используются 3 (12, 24 и 36 кадров)
 К — экспозиционный допуск, поле длиной 2 бита, кодирует 4 диапазона экспозиционного допуска (допустимой ошибки экспонирования)

Примечания

Литература

Ссылки 
  DX-код. Научно-технический центр Красногорского завода имени С. А. Зверева.
  Java-апплет для создания и расшифровки DX-кодов

Фототермины
Фотоплёнки